Gunung Ara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gunung Ara (berg), Aceh, 
 Gunung Ara (kulle), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar